Кубок Европы по легкоатлетическим многоборьям 1996 года прошёл 15—16 июня на стадионе «Верреангер» в немецком Лаге. В те же сроки в эстонском Таллине состоялся турнир в Первой лиге, а в латвийской Риге — во Второй лиге. Участники боролись за командную победу в соревнованиях мужчин и женщин.

Каждая команда была представлена четырьмя спортсменами. Всего на старт вышли 64 многоборца из 12 стран. Лучшие сборные в командном зачёте определялись по сумме результатов трёх лучших участников. Две худшие команды по итогам соревнований теряли право участвовать в Суперлиге на следующий год.

Результаты

Командное первенство 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Первая лига 
Соревнования в Первой лиге состоялись 15—16 июня в эстонском Таллине.

Вторая лига 
Соревнования во Второй лиге состоялись 15—16 июня в Риге, столице Латвии.

Литература

Ссылки 
 
 

Кубки Европы по легкоатлетическим многоборьям
Июнь 1996 года
Спорт в Германии в 1996 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Германии
Спортивные соревнования в Северном Рейне-Вестфалии